Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Carling Bassett era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Sandra Cecchini ha battuto in finale 6–3, 6–0 Judith Wiesner.

Teste di serie

  Nataša Zvereva (semifinali)
  Sandra Cecchini (campionessa)
  Stephanie Rehe (secondo turno)
  Helen Kelesi (secondo turno)

 Anne Minter (quarti di finale) 
 Leila Meskhi (secondo turno) 
 Isabel Cueto (secondo turno) 
 Elly Hakami (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1988